Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
Créuse la naïade, femme du dieu-fleuve Pénée;
 Créuse fille de Priam, première femme d'Énée ;
 Créuse fille de Créon (ou Glaucé), troisième femme de Jason ;
 Créuse fille d'Érechthée, femme de Xouthos.
 Créüse l'Athénienne est une tragédie lyrique de Louis de La Coste sur un livret de Pierre-Charles Roy (1712).

Voir aussi 
 

Éponyme d'un objet céleste